Holywell – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Holywell – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Holywell – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Holywell – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Holywell – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Holywell – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Holywell – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Holywell – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Holywell – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Holywell – miejscowość w hrabstwie Flintshire (Walia)
 Holywell – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)